

Onomastica
Terenzio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Publio Terenzio Afro – commediografo berbero di lingua latina
Marco Terenzio Varrone – letterato, scrittore e militare romano
Terenzio – vescovo di Luni e santo
Terenzio – vescovo di Pesaro e santo
Terenzio di Imola – presbitero e santo

Teatro
Terenzio – commedia teatrale di Carlo Goldoni